Paul Dubois kan syfta på bland andra:

* Paul Dubois (1829–1905), fransk skulptör
 Paul Dubois (1848–1918), schweizisk psykoterapeut
 Paul Dubois (född 1943), kanadensisk diplomat
 Paul Antoine Dubois (1795–1871), fransk läkare inom obstetrik och gynekologi
 Paul Élie Dubois (1886–1949), fransk målare
 Paul-François Dubois (1793–1874), fransk journalist och politiker
 Karl August Tavaststjernas pseudonym

Se även 

 Paul Du Bois (1859–1938), belgisk skulptör
 Paul Du Bois-Reymond (1831–1889), tysk matematiker